

Радошина — село у гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства.

Радошина — село, громада округу Топольчани, Нітранський край.

Див. також 
 Радошин